Prva hrvatska kuglačka liga 2007./08. je najviši razred hrvatskog kuglačkog natjecanja. Niži rangovi natjecanja predstavljaju Druga hrvatska kuglačka liga, Treća hrvatska kuglačka lga, regionalne lige, županijske lige, i sl.

Prva liga 

 Natjecateljski sustav 
Dvanaest klubova igra po dvokružnom liga-sustavu, jedna utakmica u domaćoj kuglani i jedna u gostujućoj. 

Bodovanje je: dva boda za pobjedu, jedan za neriješeno, ništa za poraz. 

 Sudionici 2007./08. 
 Bjelovar - Bjelovar
 Imotski - Imotski
 Podravka - Koprivnica
 Novska - Novska
 Kandit Premijer - Osijek
 Konikom - Osijek
 Adrianeon - Rijeka
 Zanatlija - Slavonski Brod
 Zadar - Zadar
 Grmoščica - Zagreb
 Medveščak 1958 - Zagreb
 Zaprešić - Zaprešić

 Konačna ljestvica 

 Mj.  Klub           Ut  Pb  N Pz     poeni      RB  Bod
  1. Zadar           22  19  0  3  135  : 41    +94  38
  2. Konikom-Osijek  22  16  3  3  116,5: 59,5  +57  35
  3. Adriaenon       22  16  1  5  125,5: 50,5  +75  33
  4. Grmoščica       22  15  0  7  105  : 71    +34  30
  5. Medveščak 1958  22  14  1  7  101,5: 74,5  +27  29
  6. Novska          22  12  1  9   92,5: 83,5   +9  25
  7. Bjelovar        22   8  0 14   74  :102    -28  16
  8. Kandit-Premijer 22   8  0 14   70  :106    -36  16
  9. Zaprešić        22   6  3 13   74  :102    -28  15
 10. Zanatlija       22   7  1 14   68  :108    -40  15
 11. Podravka        22   4  1 17   57  :119    -62   9
 12. Imotski         22   1  1 20   37  :139   -102   2
 Izvori:  
 zg-kuglanje.hr, ljestvica  
 zg-kuglanje.hr, rezultati  

Hrvatski prvaci za sezonu 2007./08. su kuglači "Zadra".

Iz lige ispadaju "Podravka" i "Imotski".

Druga liga

Centar 

 Izvori:  
 zg-kuglanje.hr, ljestvica  
 zg-kuglanje.hr

Istok 

 Izvori:  
 kuglacki-savez-os.hr

Jug

Sjever

Zapad

Treća liga

Centar 

 Izvori:  
 zg-kuglanje.hr, ljestvica  
 zg-kuglanje.hr

Istok - Zona Osijek 

 Izvori:  
 kuglacki-savez-os.hr

Istok - Zona Požega 

 Izvori:  
  kuglacki-savez-os.hr

Četvrti rang

4. liga - Zapad 

 Izvori:  
 KK "Skrad"

Regionalna liga Zagreb 

 Izvori:  
 zg-kuglanje.hr  
 zg-kuglanje.hr, Grupa A  
 zg-kuglanje.hr, Grupa B   
 zg-kuglanje.hr, Liga za 1. – 4. mjesto  
 zg-kuglanje.hr, Liga za 5. – 8. mjesto  
 zg-kuglanje.hr, Liga za 9. – 12. mjesto  
 zg-kuglanje.hr, Liga za 13. – 16. mjesto

Ostale lige 
 Divlja liga Osijek 2007./08. konačni poredak, kuglacki-savez-os.hr

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 zg-kuglanje.hr, arhiva rezultata 2007./08.
  

2007-08